Трумэн, Тру́ман () — английская фамилия.

Известные носители 
 Трумэн, Бесс (1885—1982) — жена 33-го президента США.
 Трумэн, Гарри (1884—1972) — 33-й президент США в 1945—1953 годах, от Демократической партии.
 Трумэн, Майкл (1916—1972) — британский кинопродюсер.

В кинематографе 
 «Трумен» — американский телевизионный художественный фильм 1995 года режиссёра Фрэнка Пирсона.
 «Трумэн» — аргентино-испанский художественный фильм 2015 года (режиссёр — Сеск Гай).

На телевидении 
 Шериф Гарри Эс Трумен — персонаж культового американского телесериала - Аарона Спеллинга: «Твин Пикс». Вероятно, отсылка на 33-го президента США (о чём говорит совпадение имён).
 Тим Трумэн — вымышленный персонаж другой американской дневной многосерийной драмы Спеллинга: «Любовь и тайны Сансет Бич»

Другое 
 Труман — город в штате Миннесота, США.
 «Гарри Трумэн» — авианосец ВМС США.

См. также 
 «Доктрина Трумэна» — внешнеполитическая программа, выдвинутая Гарри Трумэном после Второй мировой войны.
 «Шоу Трумана» — кинодрама режиссёра Питера Уира, вышедшая на экраны в 1998 году.

Примечания 

